W Polsce
 Kozły – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Kozły – część wsi Żyłki w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Kozły – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Kozły – część wsi Laszki w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Kozły – część wsi Stany w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Kozły – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Kozły – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski 
 Kozły – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów
 Kozły – gromada w powiecie radzyńskim, później bialskim

 Na Białorusi
 Kozły – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie mokrowskim
 Kozły – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie koniuchowskim
 Kozły – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie jelskim, w sielsowiecie zasincewskim
 Kozły – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim, w sielsowiecie rubiłkowskim
 Kozły – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie kraśnieńskim
 Kozły – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim, w sielsowiecie kozłowskim
 Kozły – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilja
 Kozły – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie horeckim, w sielsowiecie rudkowszczyńskim
 Kozły – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kliczewskim, w sielsowiecie oktiabrskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dubrowieńskim, w sielsowiecie bajewskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dubrowieńskim, w sielsowiecie zarubskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim, w sielsowiecie lepelskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie czeresskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie rossońskim, w sielsowiecie albrechtowskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie rossońskim, w sielsowiecie dworyszczeńskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie rossońskim, w sielsowiecie krasnopolskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sienneńskim, w sielsowiecie moszkańskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sienneńskim, w sielsowiecie obolskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szumilińskim, w sielsowiecie miszniewickim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim, w sielsowiecie soroczyńskim
 Kozły – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim, w sielsowiecie zaronowskim
Kozły – dawna osada, obecnie część wsi Cielaki, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Krupole.
Kozły – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.

Miejscowości w Rosji 
 Kozły – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Zobacz też 
 Kozły-Janowo